Дмитрий Прошин:
 Прошин, Дмитрий Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 Прошин, Дмитрий Львович (род. 1974) — российский футболист.